USS Farragut — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Девіда Фаррагута.

 USS Farragut (TB-11) — міноносець, збудований у 1896 році. На службі до 1919 року, після чого зданий на злам.
 USS Farragut (DD-300) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». На службі протягом 1920-1930 років, після чого зданий на злам.
 USS Farragut (DD-348) — ескадрений міноносець однойменного типу. На службі протягом 1934-1945 років. Зданий на злам у 1947 році.
 USS Farragut (DDG-37) — ескадрений міноносець з керованим ракетним озброєнням однойменного типу. На службі протягом 1960-1992 років, після чого зданий на злам.
 USS Farragut (DDG-99) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2006 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни